Reiher steht für:
 Reiher, eine Familie der Ordnung Schreitvögel
 ein historisches Sternbild, siehe auch Kranich (Sternbild)
 Reiher (Wappentier), heraldische Figur
 Reiher, ein Schiffsname, siehe Liste von Schiffen mit dem Namen Reiher
 DFS Reiher, Segelflugzeug 

Reiher ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Reiher (* 1984), deutscher Mathematiker
 Cornelia Reiher (* 1978), deutsche Japanologin 
 Dieter Reiher (* 1933), deutscher evangelischer Theologe und Pädagoge
 Hendrik Reiher (* 1962), deutscher Olympiasieger im Rudern 
 Herbert Reiher (1909–1981), deutscher Künstler 
 James Reiher (alias Superfly; 1943–2017), fidschianischer Wrestler, siehe Jimmy Snuka
 James Reiher junior (* 1971), US-amerikanischer Wrestler
 Markus Reiher (* 1971), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Ruth Reiher (* 1938), deutsche Germanistin
 Ulf Reiher (1936–2013), deutscher Theaterintendant

Siehe auch:
 Reihern
 Reyer
 Reyher
 Heron, engl. „Reiher“